Schwabhausen (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Schwabhausen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen